Илису-Нур (также: Илусу-Нур;  или ) — проточное озеро в верховьях реки Янцзы на востоке китайской провинции Цинхай.

Название Илису-Нур монгольское и переводится как «Песчаное озеро».

География 
Площадь озера составляет 144,1 км². Располагается на высоте 4779 м над уровнем моря между хребтами Кукушили и Улан-Ула в уезде Джидё Юйшу-Тибетского автономного округа. С юга в озеро впадает река Чумар, которая потом продолжает свой путь, вытекая из восточной оконечности озера.

Примечания 

Бассейн Янцзы
Озёра Цинхая
Юйшу-Тибетский автономный округ